Росуље могу да буду:

 Росуље (Бања Лука), градска четврт у Бањој Луци, Република Српска, БиХ
 Росуље (Ужице), градска четврт у Ужицу, Србија
 Росуље (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Росуље (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ, Република Србија
 Росуље (Костајница), насеље у граду Костајници, Банија, Република Хрватска
 Росуље (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација БиХ, БиХ
 Росуље (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ
 Росуље (Тешањ), насеље у општини Тешањ, Федерација БиХ, БиХ

или:

 Росуља, род биљака
 , аеродром у Крушевцу, Република Србија